Anarion steht für

 eine Figur aus Tolkiens Welt siehe Figuren in Tolkiens Welt#Anárion
 eine australische Power-Metal-Band siehe Anarion (Band)